Смит, Говард: Смит, Говард Ворт (1883—1976) — американский политик.
 Смит, Говард Фрэнк (1919—1996) — дипломат Великобритании.